Э́дик Самсо́нович Барсегя́н (; род. 10 июня 1947, село Агвани, Армянская ССР) — армянский государственный деятель, генерал-лейтенант спасательной службы.

Биография 
 1962—1967 — Гориский сельскохозяйственный техникум.
 1974—1979 — академия МВД Армянской ССР. Юрист.
 1967—1969 — служил в советской армии.
 1970—1972 — инспектор дорожного контроля министерства внутренних дел Капанского отдела, а в 1972—1977 — старший инспектор.
 1977—1982 — командир взвода специального назначения дорожно-патрульной службы министерства внутренних дел Армянской ССР.
 1982—1990 — начальник отделения государственной автомобильной инспекции министерства внутренних дел Капанского отдела.
 С 1990 — начальник Капанского отдела министерства внутренних дел, одновременно комендант отдела чрезвычайных ситуаций Капанского района.
 1995—1996 — начальник отдела министерства внутренних дел города Армавир
 1996—1997 — начальник управления министерства внутренних дел Сюникской области.
 1997—2000 — начальник управления государственной автомобильной инспекции министерства внутренних дел Армении.
 2000 — заместитель министра внутренних дел Армении.
 2000—2004 — марзпет (губернатор) Сюникской области.
 2004—2006 — начальник управления по чрезвычайным ситуациям при правительстве Армении.
 2006—2008 — начальник Спасательной службы Армении министерства территориального управления Армении.
 2008 — июль 2010 — начальник Спасательной службы Армении министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
 с 15 июля 2010 — марзпет (губернатор) Араратской области.
 7 октября подал в отставку с поста марзпета (губернатора) Араратской области. 10 октября отставка была принята.

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Марзпеты Армении
Участники Карабахской войны с армянской стороны
Персоналии:Сюникская область
Персоналии:Араратская область
Заместители министра внутренних дел Армении